MZD steht für:
 Moskowskaja schelesnaja doroga
 Méndez Airport (IATA-Code), Flughafen von Santiago de Méndez, Ecuador

mzd steht für:
 Limba (Kamerun) (ISO-639-3-Code), Bantusprache im Kamerun

Abkürzung